Афро — многозначное слово, а также часть сложных слов названий, обычно (но не всегда) связанных с африканским происхождением или принадлежностью к Африке.

 Афро (фестиваль)
 Афро (причёска)
 Афро (валюта)

Итальянское имя 
 Базальделла, Афро — итальянский художник-абстракционист, более известный как «Афро», так как подписывал свои работы только именем.

См. также 
 Аф-Ро (журнал) — Российско-африканский деловой журнал.
 Афроамериканцы
 Афро-латиноамериканцы